Carlo Brandani – fantino italiano
Federico Brandani – scultore italiano
Giovanni Brandani – fantino italiano
Luigi Brandani – fantino italiano
Mario Brandani – calciatore italiano
Matteo Brandani – fantino italiano
Monica Bettoni Brandani – politica italiana
Pietro Brandani – calciatore italiano
Vinicio Brandani – accademico e ingegnere italiano

Pagine correlate 
Brandano (disambigua)